Kibuce w Izraelu, w Dystrykcie Centralnym, w samorządzie regionu Emek Chefer
 Giwat Chajjim (Ichud) 
 Giwat Chajjim (Me’uchad)